Райан Хантер-Рей (; родился 17 декабря 1980 года в Далласе, США) — американский автогонщик, чемпион серии IRL IndyCar (2012), победитель Indy 500 (2014).

Общая информация 
Женат на сестре другого известного американского автогонщика Робби Гордона Бекки (как и брат она пробовала себя в автогонках и позже работала репортёром на телевидении, где пара и познакомилась). 28 декабря 2012 года у пары родился первенец — сын Райден.

Хантер-Рей поддерживает благотворительный фонд Livestrong, ведущий просветительскую деятельность по раннему распознанию и глобальной борьбе против рака. Одной из причин участия американца в деятельности этой организации стала болезнь и смерть его матери от рака толстого кишечника в 2010 году. Гоночный номер олицетворяет двадцать восемь миллионов людей на планете больных раком.

Спортивная карьера 

Первые годы
Начал гоночную карьеру с картинговых соревнований, но на сколько-нибудь серьёзном уровне впервые попробовал себя лишь в 1996 году. За короткий период выиграл несколько престижных национальных трофеев на и к 1998 году нашёл финансирование на учёбу в гоночной школе Скипа Барбера, где за несколько лет в поддерживаемых ей сериях добился немалых успехов, выиграв национальное первенство в 1999 году и удачно проявив себя в старшем чемпионате при школе — Barber Pro Series, выиграв там несколько гонок. В 2002 году Хантер-Рей перебрался в ChampCar Atlantic, где в первый же сезон достиг уровня лидеров пелотона по скорости, выиграв три гонки и заняв в чемпионате пятое место.

В межсезонье, из-за финансовых проблем, серьёзные изменения претерпел один из главных чемпионатов североамериканской формульной иерархии — серия ChampCar. Локальное снижение затрат и уход из первенства части старых участников привели в чемпионат новых инвесторов и новые гоночные организации: одна из них была сформирована при содействии двух ветеранов гонок в регионе — Стефана Юханссона и Джимми Вассера — первый стал владельцем, а второй — первым пилотом. Сформированный бюджет позволил привлечь и второго пилота, которого взяли из младших серий, в итоге остановившись на кандидатуре Хантер-Рея. Образованная команда продержалась в серии год, в основном борясь за места в середине пелотона. На австралийском этапе из-за многочисленных нейтрализаций гонок машинами безопасности пелотон основательно поредел и сильно перемешался. Данный факт был использован пилотами Team Johansson и к концу заезда они оба боролись за лидерство: Хантер-Рей захватил лидерство за пятнадцать кругов до конца и удержал его до финиша. Победа техасца стала первым подобным успехом для новичков в серии за два десятка лет.

В 2004 году Вассер ушёл в PKV Racing, а Хантер-Рей подписал контракт с Herdez Competition. Со сменой команды особого прогресса в стабильности не произошло: даже выиграв в доминирующем стиле один из двух этапов серии на трассах овального типа (в Милуокки) он остался в чемпионате лишь девятым и в межсезонье вновь искал себе новую команду. Итоговое подписание контракта с Rocketsports Racing Пола Джентилоцци не принесло даже сохранения прежнего уровня результатов: техасец крайне редко пробивался в Top10 на финише гонок и всё больше уступал даже своему партнёру по команде — дебютанту серии Тимо Глоку. Отчаявшись добиться совместного успеха команда за две гонки до конца сезона нашла Хантеру-Рею замену.

2005-2010
Потеряв место в Champ Car, Хантер-Рея на некоторое время вынужден был сосредоточиться на выступлениях в других сериях, где время от времени ему удавалось находить себе место: ещё в 2002 году он впервые попробовал себя в ALMS, проехав на Ferrari JMB Racing 12 часов Себринга, а с 2006 года выступления в гонках спортпрототипов были возобновлены: к ограниченному расписанию в лемановской серии добавились старты в Grand Am. Экипаж Хантер-Рея был достаточно стабилен и почти всегда добирался до финиша, где время от времени оказывался в группе лидеров своего класса: в 2007 году Хантеру-Рею удалось выиграть Гран-при Юты, а четыре года спустя — полусуточный марафон в Себринге; лучший результат в главной североамериканской гонке на выносливость — 24 часах Дейтоны — пришёлся на 2013 год, когда в составе Wayne Taylor Racing техасец финишировал вторым в классе DP.

В январе 2007 года Хантер-Рея заменил в составе американской команды в A1 Grand Prix Фила Гиблера. Гонки в Таупо принесли борьбу в середине пелотона и одиннадцатое и десятое места в гонках. Находясь постоянно на виду у менеджеров команд североамериканских первенств техасец, в итоге, смог вернуться в более статусные гонки: в июле этого же года был подписан контракт с Rahal Letterman Racing серии IRL IndyCar, заменив в кокпите второй машины команды Джеффа Симмонса. Оставшийся отрезок сезона был проведён немногим лучше Симмонса, но на следующий год Хантер-Рей не только поднялся на итоговое восьмое место в личном зачёте, но и одержал свою первую победу в этой серии (в Уоткинс-Глен). Неплохие результаты Хантер-Рея, тем не менее, не сказались на финансовом положении команды — Rahal Letterman Racing лишилась титульного спонсора и вынуждена была перейти на ограниченное расписание. Хантер-Рей, тем не менее, принял участие во всех гонках сезона, подписав контракт с Vision Racing: начав сезон со второго места на Гран-при Сент-Питерсберга, в дальнейшем, больше боролся за позиции во втором десятке, а перед гонкой в Айове и вовсе сменил команду, перейдя в A. J. Foyt Enterprises на место травмированного Витора Мейры. Смена обстановки лишь немногим улучшила его результаты: два финиша в Top10 в оставшихся гонках сезона принесли итоговое пятнадцатое место в общем зачёте.

Следующий сезон он начал в стане одного из лидеров серии — Andretti Autosport, сменив Хидэки Муто. Он вернулся к своему пиковому уровню результатов, а в Лонг-Бич одержал первую в новой команде победу. Локальные неудачи на старте сезона и позднейшие не самые высокие результаты на овалах несколько опустили Хантера-Рея в чемпионате, но даже при этом он проиграл считанные очки лидеру коллектива — Тони Канаану, что дополнительно усилило трения между бразильцем и Андретти, приведя к уходу Канаана из Andretti в межсезонье.

2011-2014
Следующий год стал переходным для Хантер-Рея и команды: гоночная бригада часто не могла позволять своим пилотом бороться в лидирующей группе пелотона, а на Indy 500 и вовсе произошёл конфуз — четыре машины Andretti вынуждены были квалифицироваться в Bump Day, и Хантер-Рей и Майк Конвей так и не нашли достойную скорость и должны были пропустить гонку. Андретти вынужден был задействовать связи с руководителями других команд, выкупив у A. J. Foyt Enterprises место их второй машины и усадив туда Хантера-Рея. Гонка не принесла техасцу особых достижений, но его место было спасено.

Через год Хантер-Рей стал одним из лидеров пелотона и регулярно боролся за победы. В июне ему удалось выдать ударный отрезок из трёх побед подряд, что к финишу сезона позволило ему вплотную бороться за титул с Уиллом Пауэром. Австралиец долгое время числился главным претендентом на титул, но Хантер-Рей, даже несмотря на финиши на восемнадцатом и двадцать четвёртом местах, в двух из четырёх последних гонок сезона смог с разницей в три очка, взять титул. Через год машина также позволяла ему бороться за титул, но девять классификаций на позициях ниже семнадцатой откинули его на седьмое место в чемпионате. Неудача в общем сезоне была частично скрашена доминирующей машиной на Indy 500, где машины Andretti до последнего боролись за победу, но на последнем рестарте проиграли гонку Тони Канаану из KV Racing Technology.

В 2014 году техасец доминировал в стартовом отрезке сезона, в каждой гонке борясь за победу, но выиграв лишь две из них — на Барбере и в Indy 500, где на последних кругах Хантер-Рей отбил атаки Элио Кастроневеса. Были и неудачи — в Лонг-Бич, борясь за лидерство на одном из рестартов с Джозефом Ньюгарденом, Хантер-Рей не смог правильно оценить ситуацию и на пару с соотечественником устроил массовую аварию в одном из узких мест трассы, в которой оба сошли.

Статистика результатов

ChampCar 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.

IndyCar 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.

Результаты в Indy 500

Сводная статистика в гонках «чампкаров»

24 часа Дейтоны

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 Фильм о Райане в проекте Indycar 36
 

Картингисты
Автогонщики США
Пилоты Atlantic Championship
Пилоты А1 Гран-при
Пилоты CART ChampCar
Пилоты IRL IndyCar
Победители сезонов «чампкаров»
Пилоты Инди-500 из США
Обладатели титула «Новичок года» в 500 милях Индианаполиса
Пилоты Американской серии Ле-Ман
Пилоты Grand-Am
Пилоты 24 часов Дейтоны
Победители 500 миль Индианаполиса